«Доро́га в никуда́» — неофициальное название эстакады в Воронеже. Оно дано дороге из-за затяжного периода (порядка 10 лет) ввода в эксплуатацию готового объекта в связи с проблемой расселения жильцов частных домов, по территории которых должна была пройти новая транспортная магистраль. Проходит от Северного моста и переходит в улицу Бурденко. Протяжённость — около 700 метров. Ширина дороги — 15 метров. Была открыта 18 ноября 2003 года.

Несмотря на небольшую протяжённость, магистраль помогла значительно разгрузить основные улицы города. Путь из Железнодорожного района в Коминтерновский сократился. Ранее чтобы с Северного моста попасть на Транспортную улицу, связывающую Центральный и Коминтерновский районы города, необходимо было проделать путь по улице Ленина, сейчас такая потребность отпала.

Первоначальный проект был зеркальной противоположностью построенного. Эстакада должна была проходить через поля ВГАУ (СХИ) и выходить на улицу Шишкова, что обеспечило бы прямой проезд к Московскому проспекту. Но деньги уже были выделены и назначены сроки. В итоге проект пришлось изменить, а путепровод был открыт лишь в 2003 году. В конце 1980-х годов предполагалось строительство троллейбусной линии по путепроводу, однако проект не был реализован из-за того, что был изменён план строительства самой «дороги в никуда», ведь по первоначальному проекту она выходила бы на улицу Шишкова к уже действующим троллейбусных линиям.

Ранее под эстакадой располагалась трамвайная развязка в трёх направлениях — на Северный мост с выходом на улицу Остужева, на улицу Ленина с выходом к Педагогическому институту, а также в район СХИ через Берёзовую рощу. Развязка была демонтирована в декабре 2009 года, предположительно на её месте будет построена двухполосная автодорога к центральному парку.

Эстакада является излюбленным местом воронежских любителей банджи- и роуп-джампинга («тарзанщиков»).

Примечания 

Мосты Воронежа
Эстакады России